Comitatul Oconee (în original, Oconee County, conform unui cuvânt amerindian, Oconee, originar din sud-estul Statelor Unite) este numele unui trib amerindian, al unui râu, a mai multe elemente geografice și a două comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Oconee, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Oconee, statul  (Formate SC -- Categorie și format)

Vezi și 

 Oconee (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii